Thomas Jermyn kan syfta på:

* Sir Thomas Jermyn (död 1645), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Jermyn (död 1659),  engelsk parlamentsledamot
 Thomas Jermyn, 2:e baron Jermyn (1633–1703),  engelsk parlamentsledamot, senare peer